Павле Јовановић је био југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1966. || Орлови рано лете || Харамбаша Јованче
|-
| 1969. || Далеко је Аустралија (ТВ филм) || Мишко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1972. || Волим те Аксаније (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Приче о псима (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Повратак лопова (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци